Vyssjaja chokkejnaja liga 2016/2017 var den sjunde säsongen av den ryska ishockeyserien Vyssjaja chokkejnaja liga (VHL). Seriespelet vanns av det kazakiska laget Kaztsink-Torpedo och slutspelet (Bratina Cup) vanns av moskvalaget Dynamo Balasjicha efter finalseger mot Kaztsink-Torpedo. Totalt 26 lag deltog i serien som spelades som en rak serie, där varje lag spelade 50 omgångar och de 16 främsta gick vidare till slutspel.

Deltagande lag
Sedan förra säsongen hade Zvezda-VDV Dmitrov lämnat serien sedan de uteslutits under pågående säsong. Nytt lag i serien var Dynamo Sankt Petersburg. Totalt deltog 26 lag.

Poängtabell

Hela ligan

Bratina Cup
De sexton främsta lagen i seriespelet gick vidare till slutspel om Bratina Cup. Mötena spelades i bäst av sju matcher. Cupen vanns av det basjkiriska laget Toros Neftekamsk.

Källor

Se även
Kontinental Hockey League 2016/2017

2016 i Kazakstan
2016 i Ryssland
2017 i Kazakstan
2017 i Ryssland
Säsonger av Vyssjaja chokkejnaja liga